Polen runt 2021 var den 78:e upplagan av det polska etapploppet Polen runt. Cykelloppets sju etapper kördes mellan den 9 och 15 augusti 2021 med start i Lublin och målgång i Kraków. Loppet var en del av UCI World Tour 2021 och vanns av portugisiska João Almeida från cykelstallet Deceuninck-Quick-Step.

Deltagande lag

Etapper

1:a etappen

2:a etappen

3:e etappen

4:e etappen

5:e etappen

6:e etappen

7:e etappen

Resultat

Sammanlagt

Övriga tävlingar

Referenser
Polen runt 2021 på ProCyclingStats

Noter

2021
UCI World Tour 2021
2021 i Polen